Indian Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Indian Springs (Georgia)
Indian Springs (Nevada)